Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Sandy Mayer che hanno battuto in finale Peter Fleming e Brian Teacher 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Sandy Mayer (campioni)
 Peter Fleming /  Brian Teacher (finale)

 Francisco González /  Robert Lutz (primo turno)
 Tim Gullikson /  Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1980